Wnorowski (forma żeńska: Wnorowska; liczba mnoga: Wnorowscy) – polskie nazwisko, w Polsce nosi je ok. 1800 osób

Osoby noszące nazwisko Wnorowski:
 Czesław Wnorowski (1891-?) – komandor porucznik Marynarki Wojennej RP
 Jan Wnorowski (XVI w.) – pierwszy polski duchowny luterański w Królewcu
 Kazimierz Józef Wnorowski (1818-1885) – biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski
 Kazimierz Wnorowski (ur. 1912) – porucznik Marynarki Wojennej RP
 Tadeusz Wnorowski – porucznik piechoty Wojska Polskiego
 Zygmunt Wnorowski (ur. 1905) – inżynier, podporucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego

Wnorowscy byli herbownymi herbów szlacheckich Szeliga i Kościesza.

Przypisy 

Polskie nazwiska